Gerhard von Jülich ist der Name folgender Personen:

* Gerhard II. von Jülich, Graf von Jülich, siehe Gerhard II. (Jülich)
 Gerhard III. von Jülich, Graf von Jülich, siehe  Gerhard III. (Jülich)
 Gerhard IV. von Jülich († 1147), Graf von Jülich, siehe  Gerhard IV. (Jülich)
 Gerhard V. von Jülich (vor 1250–1328), Graf von Jülich, siehe Gerhard V. (Jülich)

Siehe auch:
 Gerhard I. von Jülich-Berg († 1360), Graf von Berg und Ravensberg, siehe Gerhard (Berg)